Сегалович Ілля Валентинович (рос. Сегалович, Илья Валентинович; 13 вересня 1964 року, Горький — 27 липня 2013 року, Лондон) — російський підприємець.
 Сегалович Лев Маркович, Лев Ма́ркович (Мордухович) Сегало́вич (25 вересня 1916 — 27 березня 2001) — радянський боксер-любитель, згодом — тренер з боксу. Шестиразовий чемпіон СРСР.